Breinschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Breinschmid (* 1973), österreichischer Musiker
 Leopold Breinschmid (1905–1980), österreichischer Politiker (ÖVP), Mitglied des Bundesrates
 Martin Breinschmid (* 1970), österreichischer Musiker